Det finns flera betydelser av SSS:

 Sandvikens segelsällskap
 Sankt Sigfrids sjukhus
 Segelsällskapet Svearna
 Sjuka sinus-syndrom
 Sjöstridsskolan
 Spårvägs AB Sundsvall-Skön
 Svenska Spårvägssällskapet
 Svensk socialistisk samling
Sollentuna Södra Scoutkår
 Stockholms Segelsällskap
 Stockholms Stads Spårväg
 Stockholms Södra Spårvägs AB
 Stridsskola Syd
 Strängnäs Segelsällskap
 Sweden Solar System